Il doppio del torneo di tennis Open Castilla y León 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori João Cunha e Silva e Nuno Marques che hanno battuto in finale Juan Ignacio Carrasco e Brian Eagle 6-7, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Geoff Grant /  Maurice Ruah (quarti di finale)
 João Cunha e Silva /  Nuno Marques (Campioni)

 Jordi Burillo /  Emilio Sánchez (primo turno)
 Bernardo Mota /  Óscar Ortiz (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 1997